Leuwer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Leuwer (1875–1916), deutscher Verlagsbuchhändler
 Frank Lynder (1916–1984), deutscher Kaffeemakler und Journalist
 Johanna Leuwer (1871–1943), deutsche Dentistin, Buchhändlerin und Unternehmerin